Чемпионат США по фигурному катанию 2022 (англ. 2022 United States Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США, проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на Олимпийские игры 2022, чемпионат мира, чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты США по фигурному катанию